Та́гаметса () — деревня на севере Эстонии в волости Сауэ уезда Харьюмаа. На севере деревня граничит с Ээсмяэ, на востоке с Пяринурме и Люманду, на юге с Кохату и Метсанурга, на западе с Муузика и Аллика. В 2012 году население деревни составляло 109 человек.

Деревня была сформирована на бывших землях колхоза «Калев», состоявшего из деревень Кябикюла, Пырскюла, Вяльятага и большой части исторической деревни Альткюла.

В деревне находится мыза Липи () — бывшая побочная мыза Ээсмяэ.

Через территорию Тагаметса протекает река Вазелемма. Также здесь находится озеро Вахеру и болото Вахару. На юго-западе деревни расположена часть заказника Люманду.

Население

Примечания

Ссылки 
 Тагаметса на сайте волости Сауэ.
 Официальный сайт Ээсмяэ и Тагаметса

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа
Волость Сауэ